Boggs Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Boggs Mountain (Rabun County, Georgia, 540 m)
 Boggs Mountain (Rabun County, Georgia, 719 m)
 Boggs Mountain (Kalifornien)